Deze lijst van spelers van het Kameroense voetbalelftal geeft een overzicht van alle voetballers die minimaal dertig interlands achter hun naam hebben staan voor Kameroen. Vetgedrukte spelers zijn in 2014 nog voor de nationale ploeg uitgekomen.

Overzicht
Bijgewerkt tot en met het duel tegen  op 28 januari 2015

Kameroens voetbalelftal
Kameroen
Spelers